Petrowsk ist der Name
der Stadt Petrowsk in der Oblast Saratow (Russland)
des Rajon Petrowsk in der Oblast Saratow (Russland)
der Stadt Petrowsk-Sabaikalski in der Oblast Tschita (Russland)
der Stadt Machatschkala in Dagestan (Russland) 1857–1921, als Petrowsk-Port (Petrowsk-Hafen) 
der Bahnstation von Petrowskoje in der Oblast Jaroslawl, Russland

Siehe auch
 Petrowske
 Petrovska